Pimentel - comuna italiana da região da Sardenha, na província da Sardenha do Sul
 Pimentel (República Dominicana)
 Pimentel (distrito) - distrito do Peru, departamento de Lambayeque, localizada na província de Chiclayo
 Pimentel (futebolista)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos